Het seizoen 2009/10 was het 107e jaar in het bestaan van de Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste Divisie en eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats in de eindrangschikking. Go Ahead Eagles nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker. Daar werd de ploeg onder leiding van coach Andries Ulderink op 25 maart 2010 uitgeschakeld in de halve finales door eredivisionist AFC Ajax (0-6).

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Go Ahead Eagles
2010